Samantha Stosur er forsvarende mester.

Seedning 

 Victoria Azarenka (Finale)
 Agnieszka Radwańska (Fjerde runde)
 Maria Sharapova (Semifinale)
 Serena Williams (Mester)
 Petra Kvitová(Fjerde runde)
 Angelique Kerber (Fjerde runde)
 Samantha Stosur (Kvartfinale)
 Caroline Wozniacki (Første runde)
 Li Na (Tredje runde) Sara Errani (Semifinale) Marion Bartoli (Kvartfinale) Ana Ivanovic (Kvartfinale) Dominika Cibulková (Tredje runde) Maria Kirilenko (Tredje runde) Lucie Šafářová (Tredje runde) Sabine Lisicki (Første runde)''

<ol start="17">
 Anastasia Pavlyuchenkova (Anden runde)
 Julia Görges (Første runde)
 Nadia Petrova (Fjerde runde)
 Roberta Vinci (Kvartfinale)
 Christina McHale (Første runde)
 Francesca Schiavone  (Første runde)
 'Kim Clijsters (Anden runde)''
 Klára Zakopalová (Første runde)
 'Yanina Wickmayer (Anden runde)''
 Monica Niculescu ''(Første runde)
 Anabel Medina Garrigues ''(Første runde)
 'Zheng Jie (Tredje runde)''
 Tamira Paszek (Første runde) 
 'Jelena Janković (Tredje runde)''
 Varvara Lepchenko (Tredje runde)</li>
 Peng Shuai (Første runde)</ol>

 Finale 

 Top Half 
 Sektion 1 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=28
| RD3-team02= J Zheng
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M Minella 
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= A Tatishvili 
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| V Azarenka}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=
| RD4-team02= A Tatishvili 
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Sektion 2 

 Sektion 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Fjerde runde

| team-width=180

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Kerber
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Keothavong
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= B Mattek-Sands
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= V Williams
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= J Konta
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T Babos
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= O Govortsova 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= T Paszek
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= C McHale
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Bertens 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= O Puchkova
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Falconi 
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V Dushevina 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= N Burnett
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=78
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= S Errani 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=66
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Kerber
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Williams
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= J Konta
| RD2-score03-1='''6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=13
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= R Vinci 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2='''7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= J Janković
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

References 
Main Draw

US Open 2012 (tennis)
2012
WTA Tour 2012